12522 Rara – asteroide della fascia principale
 Carlton Rara – cantante e compositore francese di origini haitiane
 Lago Rara – lago del Nepal
 Parco nazionale di Rara – parco nazionale del Nepal